Mariano Mazzuco Neto (Araranguá, 28 de novembro de 1950) é um político brasileiro pertencente ao Partido Progressista (PP).

Foi prefeito da cidade de Araranguá, no estado de Santa Catarina, nos períodos de 2004 a 2008, 2008 a 2012 e novamente reeleito para o período de 2016 até 2020 com 55.16% dos votos. Foi vice-prefeito de Araranguá de 1996 a 2000 e de 2000 a 2004.

É formado em administração de empresas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS).

Naturais de Araranguá
Prefeitos de Araranguá
Membros do Progressistas de Santa Catarina
Alunos da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul